Stephen ("Steve") Graham Bennett (Farnborough, 17 januari 1961) is een voormalig voetbalscheidsrechter uit Engeland. Hij leidde in totaal 255 duels in de Premier League, waarin hij 855 gele kaarten en 17 directe rode kaarten uitdeelde. Bennett maakte zijn debuut in de hoogste Engelse divisie op 14 augustus 1999, toen hij de wedstrijd Derby County – Middlesbrough (1–3) onder zijn hoede had en vijf gele kaarten uitdeelde. Op 21 september 2003 floot Bennett de beruchte Battle of Old Trafford tussen Manchester United en Arsenal. Hij leidde ook de finale van de strijd om de FA Cup 2007 tussen Chelsea en Manchester United op 19 mei 2007.

Statistieken

Zie ook 
 Lijst van voetbalscheidsrechters

Engels voetbalscheidsrechter